Кугульта — топоним:

 Кугульта — хутор, Целинский район, Ростовская область.
 Кугульта — село, Грачёвский район, Ставропольский край.
 Кугульта — название участка реки Большая Кугульта северо-восточнее населённого пункта Кугульта.

См. также 
 Верхняя Кугульта — посёлок, Грачёвский район, Ставропольский край
 Новая Кугульта — село, Труновский район, Ставропольский край
 Большая Кугульта (значения)
 Малая Кугульта (значения)